Nails bezeichnet:
 Nails (2003), russischer Independentfilm von Andrei Iskanow
 Nails (Dokumentarfilm) (1979), kanadischer Dokumentarfilm
 Nails (Band), eine US-amerikanische Grindcore-Band

Nails ist der Familienname folgender Personen:
 Debra Nails (* 1950), US-amerikanische Philosophin und Philosophiehistorikerin
 Scott Nails (* 1982), US-amerikanischer Pornodarsteller

Siehe auch:
 Nail